Tirschnitz ist der Name folgender Orte:

 Tršnice, Ortsteil von Cheb, Tschechien
 Tirschnitz (Wiesau), Ortsteil des Marktes Wiesau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern